Reininger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Reininger (* 1965), österreichischer Schauspieler
 Jana Reininger (* 1992), österreichische Journalistin und Soziologin
 Karl Reininger (1852–1911), österreichischer Industrieller und Politiker
 Monika Reininger-Hohenner, geb. Reininger (* 1963), deutsche Medizinhistorikerin
 Robert Reininger (1869–1955), österreichischer Philosoph
 Robert Reininger (Tennisspieler) (* 1958), österreichischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Reiniger